Уильям Рассел (; ) — британский финансиcт, лорд-мэр Лондона.

До избрания лорд-мэром занимал должности олдермена (2013) и шерифа (2016—2017) в Корпорации лондонского Сити. В 2019 году был избран лорд-мэром, в ноябре 2020 года в связи с пандемией COVID-19 его полномочия были продлены на год. Это был первый случай переизбрания лорд-мэра на второй срок с 1861 года.

Звания 
  — кавалер oрденa Святого Иоанна (2019).

Примечания

Ссылки 
 Sir William Anthony Bowater Russell

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1965 году
Выпускники Даремского университета
Выпускники колледжа Грей (Даремский университет)
Рыцари и дамы ордена Святого Иоанна Иерусалимского (Великобритания)
Финансисты Великобритании